Daviess County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Daviess County, Indiana 
 Daviess County, Kentucky 
 Daviess County, Missouri